Bilot est le nom de deux frères footballeurs français ayant joué en 1904 dans l'équipe de France :
 Charles Bilot (1883-1912)
 Georges Bilot (1885-1964)